Бершвайлер-бай-Кірн () — громада в Німеччині, розташована в землі Рейнланд-Пфальц. 
 Бершвайлер-бай-Баумгольдер () — громада в Німеччині, розташована в землі Рейнланд-Пфальц.